Ludwig-Erhard-Schule steht für:

 Ludwig-Erhard-Berufskolleg (LEB), berufsbildende Schule für Wirtschaft in Bonn
 Ludwig-Erhard-Schule Neuwied (LES), berufsbildende Schule für Wirtschaft in Neuwied 
 Ludwig-Erhard-Schule Pforzheim, kaufmännische Schule in Pforzheim